Hörsel bezeichnet:
 Hörsel, einen Nebenfluss der Werra.
 Hörsel (Gemeinde), eine Landgemeinde im Landkreis Gotha in Thüringen.
 Verwaltungsgemeinschaft Hörsel, eine ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Gotha in Thüringen